Stop! In the Name of Love (nummer), het muzieknummer van The Supremes
Stop in the Name of Love (televisieprogramma), een televisieprogramma van BNN uit 2013